Митрополье — название населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Митрополье — деревня в Вологодском районе.

Московская область 
 Митрополье — деревня в Пушкинском районе.

Нижегородская область 
 Митрополье — село в Сеченовском районе.

Тамбовская область 
 Митрополье — село в Бондарском районе.

Тульская область 
 Митрополье — деревня в Тепло-Огаревском районе.